Алексе́й Семёнович Жа́дов (до 25 ноября 1942 года — Жи́дов; , село Никольское, ныне в составе Свердловского района Орловской области — 10 ноября 1977, Москва) — советский военачальник, командующий армиями в годы Великой Отечественной войны, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, генерал армии (1955). Герой Советского Союза (1945).

Молодые годы 
Родился в многодетной (7 детей) бедняцкой крестьянской семье. Русский. Из-за бедности семьи смог окончить только церковно-приходскую школу. С 8 лет работал пастухом. С мая 1919 года — переписчик волостного военного отдела.

Гражданская война 
В Красной Армии с мая 1919. Зачислен в 45-ю стрелковую дивизию, но в пути на фронт заболел тифом и несколько месяцев лечился в госпитале. После выздоровления в апреле 1920 года направлен на учёбу и в 1920 году окончил 4-е Орловские кавалерийские курсы. Участник Гражданской войны. С лета 1920 года воевал в составе 62-го кавалерийского полка 11-й кавалерийской дивизии в 1-й Конной армии: командир учебного взвода, помощник командира эскадрона. В его рядах воевал на Южном фронте против Русской армии генерала П. Н. Врангеля, Повстанческой армии Украины Нестора Махно, уголовного и политического бандитизма в Белоруссии. В 1921 году направлен в Туркестан, где около 3 лет воевал против басмачей, был тяжело ранен. Член ВКП(б)/КПСС с 1921 года.

Служба в межвоенное время 
С октября 1924 года командовал кавалерийским взводом в отдельном эскадроне 48-й стрелковой дивизии Московского военного округа. В 1929 году окончил Московские военно-политические курсы. С августа 1929 года — командир и политрук эскадрона 56-го стрелкового полка 14-й кавалерийской дивизии в том же округе.

В 1934 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. С мая 1934 года — начальник штаба 61-го кавалерийского полка Особой кавалерийской дивизии имени И. В. Сталина в Москве, а с ноября 1935 года — начальник первой части штаба этой дивизии. С апреля 1936 года служил в Инспекции кавалерии РККА помощником и первым заместителем инспектора кавалерии. С июня 1940 года — командир 21-й Туркестанской горно-кавалерийской дивизии в Среднеазиатском военном округе (дивизия дислоцировалась в городе Чирчик Узбекской ССР).

Великая Отечественная война 
За несколько дней до начала Великой Отечественной войны был назначен командиром 4-го воздушно-десантного корпуса. Начало войны застигло А. С. Жидова в пути в городе Чкалов. Прибыв на Западный фронт, 28 июня 1941 года разыскал отходивший от границы корпус и вступил в командование. В ходе Белостокско-Минского сражения и Смоленского сражения корпус вёл упорные оборонительные бои на рубежах рек Березина и Сож, и несмотря на понесённые потери, сохранил боеспособность.

С 2 августа 1941 года — начальник штаба 3-й армии (Центральный и Брянский фронты); участвовал в битве под Москвой. Хорошо проявил себя во время трагических событий Орловско-Брянской оборонительной операции, сохранив штаб армии и управление войсками. Хотя и с очень большими потерями, но основные силы 3-й армии сумели организованно прорвать кольцо окружения и выйти к своим. Участвовал в Елецкой наступательной операции в декабре 1941 года.

В мае 1942 года назначен командиром 8-го кавалерийского корпуса (Брянский фронт). Однако через две недели после вступления в должность попал под бомбёжку немецкой авиацией и получил тяжелые травмы и переломы в перевернувшейся автомашине. Вернулся к исполнению обязанностей только в сентябре 1942 года.

С 21 октября 1942 — командующий 66-й армии на Донском фронте. В ходе Сталинградской битвы армия под его командованием отличилась осенью 1942 года, нанеся несколько мощных контрударов по флангу немецких войск, прорвавшихся с севера к Сталинграду, что нарушило замыслы врага и сковало ряд его дивизий. Позже армия приняла активное участие в разгроме окружённой немецкой группировки. За стойкость, мужество и военное мастерство, проявленные в Сталинградской битве, на основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 года 66-я армия была переименована в 5-ю гвардейскую армию.

Ещё будучи командующим 66-й армии, был вынужден сменить фамилию по желанию И. В. Сталина, выбрал фамилию «Жадов». По воспоминаниям А. С. Жадова, это произошло при следующих обстоятельствах:
Поздно вечером командующий фронтом К. К. Рокоссовский заслушал мой доклад по итогам боев за истёкший день и согласился с моим выводом о необходимости соединениям армии закрепиться на достигнутом рубеже.

— Васильев очень доволен действиями армии, — сказал в заключение нашего разговора Рокоссовский. — Однако ему не понравилась ваша фамилия. Он просил передать вам его пожелание изменить её. К утру доложите своё решение.

Задача мне была поставлена щекотливая и необычная. Поменять фамилию, с которой родился, прожил почти полжизни! Но пожелание Верховного — больше чем пожелание. Это приказ!

Я рассказал о состоявшемся разговоре члену Военного совета генералу А. М. Кривулину и начальнику штаба генералу Ф. К. Корженевичу. Начали обсуждать различные варианты.

— Не стоит вам, Алексей Семёнович, ломать голову, — сказал после некоторого раздумья Феодосий Константинович Корженевич. — Можно сохранить фамилию в своей основе и заменить лишь букву «и» на букву «а».

Его предложение пришлось мне по душе. В донесении, направленном утром 25 ноября командующему фронтом, я просил впредь мою фамилию читать — Жадов. Через несколько дней мне вручили резолюцию Верховного Главнокомандующего. «Очень хорошо. И. Сталин». Этот документ у меня сохранился.

Этот факт в своих воспоминаниях подтвердил и К. К. Рокоссовский, которого Сталин попросил передать свою просьбу о смене фамилии Жидова. По словам Рокоссовского, просьба была обусловлена не столько действиями Жидова, сколько тем, как звучит его фамилия, так как это обстоятельство играет некую роль. 

Во главе 5-й гвардейской армии воевал до Победы в составе Резервного фронта, Степного военного округа, Воронежского фронта, Степного фронта, 2-го Украинского фронта, 1-го Украинского фронта. Отличился в ходе Курской битвы при отражении совместно с 5-й танковой армией генерала П. А. Ротмистрова массированного удара гитлеровских войск под Прохоровкой, что имело решающее значение в обстановке, сложившейся на южном фасе Курской дуги, в которой 5-я гвардейская и её командующий показали примерную стойкость.

Далее участвовал в Полтавско-Кременчугской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Нижнеднепровской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях.

Особенно успешно дрались войска армий генерала А. С. Жадова и генерала М. С. Шумилова. Оба эти командарма были мне хорошо известны. Они прошли большой и суровый путь с самого начала войны. Сумели выдержать и устоять в тяжелых схватках с врагом, обогатились опытом победных операций и пришли сюда, в район Кировограда во главе своих армий опытными военачальниками.

За умелое управление войсками, проявленные смелость и мужество гвардии генерал-полковнику Жадову 6 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

За время войны Жадов был 21 раз упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенная служба 
После войны продолжал командовать 5-й гвардейской армией в составе Центральной группы войск. С июля 1946 года — заместитель главнокомандующего Сухопутных войск СССР по боевой подготовке. В 1950 году окончил Высшие академические курсы (ВАК) при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В 1950—1954 годах — начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1954 года — главнокомандующий Центральной группой войск. После расформирования группы, с 1955 года — вновь заместитель главнокомандующего Сухопутных войск СССР по боевой подготовке. С 1956 года — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, с 1964 — первый заместитель Главного инспектора Министерства обороны СССР. С октября 1969 года — военный инспектор-советник в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950). Депутат Верховного Совета РСФСР 6-7 созывов (1963—1971).

Умер 10 ноября 1977. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 
 Дочь — Лариса Алексеевна Жадова (1927—1981), советский искусствовед, историк искусства и дизайна; специалист по русскому авангарду. Жена поэта Семёна Гудзенко, после его смерти — четвёртая и последняя жена поэта и писателя Константина Симонова.
 Внучки:
 Екатерина Кирилловна Симонова-Гудзенко (р. 1951). После смерти отца Семёна Гудзенко и нового замужества матери была удочерена Константином Симоновым и получила отчество по его паспортному имени Кирилл. Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 Александра Кирилловна Симонова (1957—2000). Умерла от рака

Награды

Награды СССР 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (06.04.1945);
 три ордена Ленина (в том числе 21.02.1945, 06.04.1945);
 орден Октябрьской Революции;
 пять орденов Красного Знамени (14.02.1943, 27.08.1943, 03.11.1944, 02.09.1950, 15.11.1950);
 два ордена Суворова 1-й степени (22.02.1944, 29.05.1945);
 орден Кутузова 1-й степени (28.01.1943, орден № 3);
 орден Красной Звезды (15.06.1940);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);
 медали

Награды иностранных государств 
 Орден «Легион почёта» (США) (1945, степень командора)
 Ордена «Virtuti Militari» 2-го класса (19.12.1968) и 3-го класса (Польша)
 Офицерский крест	ордена Возрождения Польши (Польша, 06.10.1973)
 Орден «Крест Грюнвальда» 3-го класса (Польша)
 Военный знак отличия «Крест Храбрых» (Польша)
 Боевой орден «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте (ГДР, 08.05.1975)
 Ордена Белого льва «За победу» со звездой 1-го класса (1945) и 2-го класса (Чехословакия)
 Военный крест 1939 года (Чехословакия, 5.11.1945)
 Два ордена Тудора Владимиреску I степени (Румыния, 24.10.1969, 01.10.1974)
 Орден Красного Знамени (Монголия, 06.07.1971)
 Медаль «Победы и Свободы» (Польша)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (Польша)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (Польша)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» в золоте (ЧССР)
 Дукельская памятная медаль (ЧССР)
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 1969)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 1971)
 Медаль «Китайско-советская дружба» (КНР)
 Медаль «25 лет освобождения Румынии» (Румыния, 24.10.1969)
 Медаль «30 лет освобождения Румынии» (Румыния, 18.11.1974)

Воинские звания 

 Майор (22.12.1935)
 Полковник (17.02.1938)
 Комбриг (04.11.1939)
 Генерал-майор (04.06.1940).
 Генерал-лейтенант (27.01.1943).
 Генерал-полковник (25.09.1944).
 Генерал армии (08.08.1955).

Память 
 Именем А. С. Жадова названа площадь в Москве, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
 Именем А. С. Жадова названа улицы в Орле, Кропивницком, Кременчуге, Полтаве, Прохоровке (Белгородская обл.), Змиевке (Орловская обл.).
 В знак благодарности за участие в освобождении города Кировограда от немецких оккупантов исполком городского совета народных депутатов 4 января 1969 года присвоил Алексею Семёновичу Жадову звание Почётного гражданина города Кировограда.
 Почётный гражданин городов Кременчуг (Украина), Кричев Могилёвской области (Республика Беларусь).

Сочинения 
 
 Жадов А. С. Закалённая в боях. // Битва за Сталинград. / 4-е изд. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издание, 1973.
 Жадов А. С. Завершающий удар по врагу (5-я гвардейская армия в Берлинской операции). // Военно-исторический журнал. — 1967. — № 10. — С. 77—86.
 Жадов А. С. Прорыв глубоко эшелонированной обороны противника. // Военно-исторический журнал. — 1978. — № 1. — С. 11—19.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 Замулин В. Н. Прохоровка: неизвестные подробности об известном сражении. — М.: Вече, 2013. — 450 с. — (Великие битвы) — С. 68-72. — ISBN 978-5-9533-6681-6
 Жадов Алексей Семёнович // Советская военная энциклопедия в 8 тт. Т. 3. / Гл. ред. Н. В. Огарков. — М.: Воениздат, 1977. — С. 318.
 Жадов Алексей Семёнович // Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия / Гл. ред. М. М. Козлов. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — C. 266.
 Соловьёв Д. Ю. Все генералы Сталина. Т. 5. — М.: ЛитРес, 2019. — С. 4-5. — ISBN 978-5-532-10158-6
 Шкадов И. Н. Боец Родины (К 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерала армии А. С. Жадова) // Военная мысль. — 1991. — № 3. —

Ссылки 
 Жадов Алексей Семёнович на сайте Министерства обороны Российской Федерации

Родившиеся в Свердловском районе (Орловская область)
Первоконники
Участники обороны Могилёва
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие Центральной группой войск
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Почётные граждане Кропивницкого
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Мемуаристы СССР
Группа генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XXII съезда КПСС